Cavalo Marinho pode se referir a:

 Cavalo-marinho, peixe
 Cavalo marinho, região do cérebro
 Cavalo marinho, festa popular

Desambiguação